Calle Serrano puede referirse a:

Calle de Serrano, calle de la ciudad de Madrid, España;
Calle Serrano, calle de la ciudad de Valparaíso, Chile.